Psohlav je český rodový název pro několik druhů hladkounovitých žraloků:

 Furgaleus Whitley, 1951 – monotypický rod
 Furgaleus macki (Whitley, 1943) – psohlav Mackův

 Galeorhinus Blainville, 1816 – monotypický rod
 Galeorhinus galeus (Linnaeus, 1758) – psohlav obecný

 Gogolia Compagno, 1973 – monotypický rod
 Gogolia filewoodi Compagno, 1973 – psohlav novoguinejský

 Hemitriakis Herre, 1923
 Hemitriakis abdita Compagno & Stevens, 1993 – psohlav útesový
 Hemitriakis complicofasciata Takahashi & Nakaya, 2004
 Hemitriakis falcata Compagno & Stevens, 1993 – psohlav srpovitý
 Hemitriakis indroyonoi White, Compagno & Dharmadi, 2009
 Hemitriakis japanica (Müller & Henle, 1839) – psohlav japonský
 Hemitriakis leucoperiptera Herre, 1923 – psohlav běloploutvý

 Hypogaleus Smith, 1957 – monotypický rod
 Hypogaleus hyugaensis (Miyosi, 1939) – psohlav černoocasý

 Iago Compagno & Springer, 1971
 Iago garricki Fourmanoir & Rivaton, 1979 – psohlav dlouhonosý
 Iago mangalorensis (Cubelio, Remya & Kurup, 2011)
 Iago omanensis (Norman, 1939) – psohlav ománský

 Scylliogaleus Boulenger, 1902 – monotypický rod
 Scylliogaleus quecketti Boulenger, 1902 – psohlav natalský

folklór
 psohlavec (folklór)